Mühlenbock bezeichnet
 die Unterkonstruktion einer Bockwindmühle
und ist der Familienname von
 Günter Mühlenbock (* 1937), deutscher Fußballspieler